Economou ist der Familienname folgender Personen:

 George Economou (* 1953), griechischer Reeder und Kunstsammler, siehe Georgios Ikonomou
 Nicolas Economou (1953–1993), zypriotischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Pavlos Economou-Gouras (1897–1991), griechischer Diplomat